Jméno a příjmení Jiří Ryvola nosí více různých osobností:

 Wabi Ryvola, vlastním jménem Jiří Ryvola (1935–1995) – český trampský písničkář
 Jiří Ryvola (výtvarník) (* 1939) – český malíř a grafik